34-я армия
 34-я армия (Япония)
 34-я армия (СССР)
 34-я воздушная армия (СССР)